ван Сантен () — нидерландская фамилия. Известные носители: Вансантен, Шантель (род. 1985) — американская актриса и фотомодель.
 Ван Сантен, Ринт (1882—1943) — нидерландский художник, певец, музыковед, поэт.
 Ван Сантен, Хенк (1955—2019) — нидерландский футболист, полузащитник.